Арыкбалыкский сельский округ

 Арыкбалыкский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Арыкбалыкский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.